Weißer See ist der Name folgender Seen:

in Berlin:
 Weißer See (Berlin)

in Brandenburg:
 Weißer See (Böhmerheide), Ortsteil Böhmerheide der Gemeinde Schorfheide
 Weißer See (Buckow)
 Weißer See (Havelsee)
 Weißer See (Liebenberg), Ortsteil Liebenberg der Gemeinde Löwenberger Land
 Weißer See (Potsdam)

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Weißer See (Blankenberg)
 Weißer See (Cambs)
 Weißer See (Kargow)
 Weißer See, Südteil im Groß Labenzer See bei Warin

Sonstige:
 Weißer See (Wologda) (Beloje osero) in der Oblast Wologda, Russland
 Weißer See, deutscher Name des Elgygytgyn in Sibirien, Russland
 Weißer See, deutscher Name des Lac Blanc im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Weißensee
 Weißsee
 Weißes Meer
 Wysse See